

Letteratura 
 Ceneri (Bare Bones) – romanzo di Kathy Reichs del 2003

Musica 
 Bare Bones – album di Jonathan Cain del 2004
 Bare Bones – album di Madeleine Peyroux del 2009
 Bare Bones – album di Bryan Adams del 2010
 Bare Bones – EP dei Ghost Town del 2013